Plaats in Indonesië
 Sumberpetung (Ranuyoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Sumberpetung (Kalipare), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java